

Sigle 
 FAF – progetto Citroën per la motorizzazione di Paesi in via di sviluppo
 Fédération Algérienne de Football – Federazione calcistica dell'Algeria
 Federação Angolana de Futebol – Federazione calcistica dell'Angola
 Finnish Air Force – Aeronautica militare finlandese (in finnico Ilmavoimat)
 Frei aber froh – Motto del romanticismo musicale tedesco corrispondente alle note fa-la-fa.
 Front de l'Algérie Française – Movimento politico algerino presente durante la Guerra d'Algeria.

Codici 
 faf – codice ISO 639-3 della lingua fagai